Список эпизодов первого сезона телевизионной драмы «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS), который выходил в эфир в период с 23 сентября 2003 по 25 мая 2004 года. По существу в нём вводились персонажи, показывались их сильные стороны, навыки и слабые стороны. В нём также представили основного врага первых двух сезонов, Ари Хазвари.

В ролях

Эпизоды

Примечания 

Сезон 1
Телесезоны США 2003 года
Телесезоны США 2004 года